Campra ist der Familienname folgender Personen:

 André Campra (1660–1744), französischer Komponist
 Guillermo Campra (* 1997), spanischer Schauspieler

Campra ist der Name folgender geografischen Objekte:
 Campra TI, ein Ort oberhalb von Olivone, Gemeinde Blenio im Schweizer Kanton Tessin